Герб Житомира — официальный символ города Житомир, утверждённый 11 октября 1991 года решением Житомирского городского совета.

Описание 
Официальное описание герба:

История 

Cчитается, что герб Житомира существует примерно с 1390 года.

Герб Житомира периода Российской империи утверждён 22 января 1796 года: «В верхней части щита герб Новгород-Волынский. В нижней, в голубом поле, представляются отверстые ворота с тремя на них башнями. Сей герб издревле присвоен сему городу князьями Литовскими, в ознаменование освобождения оного от властвования Старостинского». В 1863 году Б.В. Кёне разработан проект нового герба для Житомира: в лазуревом поле открытые крепостные ворота с тремя башнями над ними, в вольной части — герб Волынской губернии. Проект не был утверждён официально.

Известен значок с проектом герба Житомира советских времён, на котором в червлёном щите изображён круг из цветка и трёх плодов каштана, обременённый колосом пшеницы; в вогнутой лазоревой оконечности щита полушестерня с находящейся в ней ретортой; всё золото.

Современный герб утверждён в 1991 году.

См. также 

 Флаг Житомира
 Герб Житомирской области

Примечания 

Житомир
Гербы с изображением крепости